Куллінан (місто) - місто
 Кулінан - алмаз
 Томас Куллінан - (1862-1936), діамантновий магнат у Південній Африці